Peachland kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Peachland, British Columbia, ort, Okanagan,

USA 

 Peachland, North Carolina, ort, Anson County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar